52-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 52-й меридиан восточной долготы
 52-й меридиан западной долготы

См. также 
 52-я параллель северной широты
 52-я параллель южной широты